Roig se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fidel Antonio Roig
 Virgilio G. Roig